Трехнотерии () — в альтернативной расширенной классификации надлегион млекопитающих, входящий в инфракласс голотерии (Holotheria). Этот таксон млекопитающих состоит из симметродонтов, спалакотериид, дриолестид и терий.

Классификация по McKenna & Bell (1997) 
 Класс 
 Подкласс 
 Инфракласс 
 Надлегион  
 Надлегион 
 Легион  
 Легион

Классификация по Kielan-Jaworowska, Cifelli & Luo (2004)

Кладограмма
Кладограмма основанная на Luo, Cifelli & Kielan-Jaworowska, 2001, Luo, Kielan-Jaworowska & Cifelli, 2002 и Kielan-Jaworowska, Cifelli & Luo, 2004.

Классификация
 Инфракласс 
 Семейство  
 Надлегион  (≈)
 Семейство  
 Семейство  
 Семейство  
 Надсемейство  
 Надсемейство  
 Отряд  
 Отряд  
 Легион

Литература 
 Malcolm C. McKenna,Susan K. Bell Classification of Mammals: Above the Species Level. — Columbia University Press, 2000

Примечания

Ссылки 
 Superlegion Trechnotheria at Systema Natura
 Kielan-Jaworowska, Cifelli and Luo: Mammals from the Age of Dinosaurs

Классификация млекопитающих